Список млекопитающих, обитающих на территории Европы. В список включены виды млекопитающих, обитающих на территории Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Кипра, азиатской части России, азиатской части Турции, но не обитающих в других странах Европы. В список включены млекопитающие Гренландии, Канарских островов, Азорских островов, архипелага Мадейра. В колонке «Страны проживания», страны, в которых вид регионально исчез, или присутствует эпизодически не включены.

Из 263 указанных в таблице видов, 2 вымерших, 5 находятся под критической угрозой исчезновения, 12 находятся под угрозой исчезновения, 20 являются уязвимыми, 17 находятся в состоянии близком к угрожающему.

Следующие теги используются для выделения охранного статуса каждого вида по оценкам МСОП:

См. также 
 Списки млекопитающих по регионам

Источники 
 Составлен с помощью расширенного поиска на веб-сайте МСОП

Примечания 

Списки позвоночных Европы